

Саліхово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Саліхово — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Саліхово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Саліхово — село, Чишминський район, Башкортостан
 Саліхово — село, Янаульський район, Башкортостан